

Patronyme
  (1961-), une prêtresse de la wicca et une écrivaine
  (1891–1958), un musicien américain de musique électronique
 Franz Lipp (1855-1937), homme politique allemand
  (1922–2006), un décathlonien estonien
 Josef von Lipp (1795-1869), évêque de Rottenburg
  (1854–1923), poète estonien
 , homme d'affaires américain
  (1870–1932), joueur de baseball américain
 Wilma Lipp (1925-2019), une chanteuse d'opéra autrichienne (soprano)

Autres 
 Lipp, brasserie parisienne
 Prix Lipp Suisse,  prix littéraire suisse
  (LIPP)

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme